Acanthodoris är ett släkte av snäckor som beskrevs av Gray 1850. Acanthodoris ingår i familjen Onchidorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Acanthodoris